Di seguito una lista di asteroidi dal numero 420001 al 421000 con data di scoperta e scopritore.

420001-420100 

|-
|420001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420002 - ||  ||  || NEAT
|-
|420003 - ||  ||  || CSS
|-
|420004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420011 - ||  ||  || NEAT
|-
|420012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420014 - ||  ||  || NEAT
|-
|420015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420017 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420018 - ||  ||  || CSS
|-
|420019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420020 - ||  ||  || WISE
|-
|420021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420026 - ||  ||  || NEAT
|-
|420027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420041 - ||  ||  || NEAT
|-
|420042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420047 - ||  ||  || NEAT
|-
|420048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420058 - ||  ||  || WISE
|-
|420059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420064 - ||  ||  || NEAT
|-
|420065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420068 - ||  ||  || WISE
|-
|420069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420076 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420078 - ||  ||  || CSS
|-
|420079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420084 - ||  ||  || WISE
|-
|420085 - ||  ||  || CSS
|-
|420086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420092 - ||  ||  || WISE
|-
|420093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420095 - ||  ||  || NEAT
|-
|420096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

420101-420200 

|-
|420101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420103 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420106 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420117 - ||  ||  || WISE
|-
|420118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420120 - ||  ||  || CSS
|-
|420121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420124 - ||  ||  || WISE
|-
|420125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420137 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420151 - ||  ||  || NEAT
|-
|420152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420154 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420155 - ||  ||  || CSS
|-
|420156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420157 - ||  ||  || CSS
|-
|420158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420160 - ||  ||  || WISE
|-
|420161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420170 - ||  ||  || NEAT
|-
|420171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420177 - ||  ||  || NEAT
|-
|420178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420187 - ||  ||  || CSS
|-
|420188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420190 - ||  ||  || WISE
|-
|420191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420195 - ||  ||  || CSS
|-
|420196 - ||  ||  || NEAT
|-
|420197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420198 - ||  ||  || WISE
|-
|420199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

420201-420300 

|-
|420201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420211 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420214 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420223 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420236 - ||  ||  || CSS
|-
|420237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420240 - ||  ||  || NEAT
|-
|420241 - ||  ||  || CSS
|-
|420242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420243 - ||  ||  || WISE
|-
|420244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420248 - ||  ||  || CSS
|-
|420249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420252 - ||  ||  || WISE
|-
|420253 - ||  ||  || WISE
|-
|420254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420257 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420259 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420262 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420263 - ||  ||  || WISE
|-
|420264 - ||  ||  || CSS
|-
|420265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420266 - ||  ||  || WISE
|-
|420267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420269 - ||  ||  || CSS
|-
|420270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420271 - ||  ||  || WISE
|-
|420272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420279 - ||  ||  || CSS
|-
|420280 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420281 - ||  ||  || WISE
|-
|420282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420285 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420286 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|420287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420292 - ||  ||  || CSS
|-
|420293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420297 - ||  ||  || NEAT
|-
|420298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

420301-420400 

|-
|420301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420302 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|420303 - ||  ||  || CSS
|-
|420304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420313 - ||  ||  || WISE
|-
|420314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420315 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420318 - ||  ||  || CSS
|-
|420319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420321 - ||  ||  || NEAT
|-
|420322 - ||  ||  || NEAT
|-
|420323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420327 - ||  ||  || NEAT
|-
|420328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420329 - ||  ||  || NEAT
|-
|420330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420336 - ||  ||  || CSS
|-
|420337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420341 - ||  ||  || CINEOS
|-
|420342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420348 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420351 - ||  ||  || NEAT
|-
|420352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420356 Praamzius||  ||  || Cernis, K., Boyle, R. P.
|-
|420357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420366 - ||  ||  || CSS
|-
|420367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420373 - ||  ||  || CINEOS
|-
|420374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420381 - ||  ||  || CSS
|-
|420382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420385 - ||  ||  || NEAT
|-
|420386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420388 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420391 - ||  ||  || NEAT
|-
|420392 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420393 - ||  ||  || CSS
|-
|420394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420400 - ||  ||  || NEAT
|}

420401-420500 

|-
|420401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420409 - ||  ||  || CSS
|-
|420410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420411 - ||  ||  || NEAT
|-
|420412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420413 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420430 - ||  ||  || CSS
|-
|420431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420443 - ||  ||  || CSS
|-
|420444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420450 - ||  ||  || NEAT
|-
|420451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420456 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|420457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420460 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420464 - ||  ||  || NEAT
|-
|420465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420475 - ||  ||  || CSS
|-
|420476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420478 - ||  ||  || NEAT
|-
|420479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420481 - ||  ||  || CSS
|-
|420482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420490 - ||  ||  || NEAT
|-
|420491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420497 - ||  ||  || NEAT
|-
|420498 - ||  ||  || NEAT
|-
|420499 - ||  ||  || ADAS
|-
|420500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

420501-420600 

|-
|420501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420508 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|420509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420514 - ||  ||  || CSS
|-
|420515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420522 - ||  ||  || CSS
|-
|420523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420533 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|420534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420537 - ||  ||  || CSS
|-
|420538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420556 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420568 - ||  ||  || NEAT
|-
|420569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420577 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420584 - ||  ||  || CSS
|-
|420585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420589 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|420590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420591 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|420592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420593 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420597 - ||  ||  || NEAT
|-
|420598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

420601-420700 

|-
|420601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420612 Nuptel ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|420613 - ||  ||  || WISE
|-
|420614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420621 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420626 - ||  ||  || WISE
|-
|420627 - ||  ||  || NEAT
|-
|420628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420632 - ||  ||  || NEAT
|-
|420633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420639 - ||  ||  || CSS
|-
|420640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420648 - ||  ||  || CSS
|-
|420649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420659 - ||  ||  || NEAT
|-
|420660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420661 - ||  ||  || WISE
|-
|420662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420679 - ||  ||  || CSS
|-
|420680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420688 - ||  ||  || CSS
|-
|420689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420699 - ||  ||  || NEAT
|-
|420700 - ||  ||  || WISE
|}

420701-420800 

|-
|420701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420703 - ||  ||  || WISE
|-
|420704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420705 - ||  ||  || CSS
|-
|420706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420711 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420712 - ||  ||  || NEAT
|-
|420713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420720 - ||  ||  || WISE
|-
|420721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420722 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420723 - ||  ||  || CSS
|-
|420724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420725 - ||  ||  || CSS
|-
|420726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420728 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|420729 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420733 - ||  ||  || WISE
|-
|420734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420738 - ||  ||  || CSS
|-
|420739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420747 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420748 - ||  ||  || WISE
|-
|420749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420752 - ||  ||  || CSS
|-
|420753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420755 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420756 - ||  ||  || CSS
|-
|420757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420760 - ||  ||  || CINEOS
|-
|420761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420763 - ||  ||  || CSS
|-
|420764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420765 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420772 - ||  ||  || CSS
|-
|420773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420779 Świdwin||  ||  || ESA OGS
|-
|420780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420794 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

420801-420900 

|-
|420801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420804 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420809 - ||  ||  || CSS
|-
|420810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420815 - ||  ||  || CSS
|-
|420816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420817 - ||  ||  || CSS
|-
|420818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420819 - ||  ||  || WISE
|-
|420820 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|420821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420824 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420834 - ||  ||  || WISE
|-
|420835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420843 - ||  ||  || CSS
|-
|420844 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420845 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420846 - ||  ||  || NEAT
|-
|420847 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|420848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420871 - ||  ||  || CSS
|-
|420872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420877 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420885 - ||  ||  || CSS
|-
|420886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420887 - ||  ||  || CSS
|-
|420888 - ||  ||  || NEAT
|-
|420889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420894 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420900 - ||  ||  || CSS
|}

420901-421000 

|-
|420901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420902 - ||  ||  || CSS
|-
|420903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420904 - ||  ||  || CSS
|-
|420905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420914 - ||  ||  || WISE
|-
|420915 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420919 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|420920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420922 - ||  ||  || CSS
|-
|420923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420924 - ||  ||  || NEAT
|-
|420925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420930 - ||  ||  || NEAT
|-
|420931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420933 - ||  ||  || CSS
|-
|420934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420936 - ||  ||  || NEAT
|-
|420937 - ||  ||  || WISE
|-
|420938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420940 - ||  ||  || WISE
|-
|420941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|420954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420955 - ||  ||  || CSS
|-
|420956 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|420957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420960 - ||  ||  || WISE
|-
|420961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420963 - ||  ||  || CSS
|-
|420964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420969 - ||  ||  || NEAT
|-
|420970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420972 - ||  ||  || LONEOS
|-
|420973 - ||  ||  || WISE
|-
|420974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420980 - ||  ||  || NEAT
|-
|420981 - ||  ||  || NEAT
|-
|420982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420986 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|420987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420989 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|420990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|420991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|420999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|421000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0420001